Gloriense – abitanti di Glória (Bahia)
Gloriense – abitanti di Glória do Goitá
Gloriense – abitanti di São João Batista do Glória